Ема Томпсон (; Лондон, 15. април 1959) енглеска је глумица, сценаристкиња, комичарка и књижевница.

Филмографија 

|-
| 1989. || Хенри V || -{Henry V}- ||Катарина од Валоа|| 
|-
| 1990. || Високи момак || -{The Tall Guy}-	||Кејт Лемон|| 
|-
| 1991. || Поново мртав || -{Dead Again}- ||Грејс/Маргарет Штраус|| 	 	
|-
| 1991. || Шопен и Санд || -{Impromptu}- ||Клодет|| 
|-
| 1992. || Хауардов крај || -{Howards End}- ||Маргарет Шлегел|| Оскар за најбољу глумицу у главној улози 
|-
| 1992. || Питерови пријатељи || -{Peter's Friends}- ||Меги Честер|| 
|-
| 1993. || Много буке ни око чега || -{Much Ado About Nothing}- 	||Беатрис|| 
|-
| 1993. || Остаци дана || -{The Remains of the Day}- ||гђица Кентон|| Номинација за "Оскар"
|-
| 1993. || У име оца || -{In the Name of the Father}- ||Гарет Пирс|| 
|-
| 1994. || Јуниор || -{Junior}- ||др Дајана Редин|| 
|-
| 1995. || Карингтон || -{Carrington}- ||Дора Карингтон|| Номинација за "Оскар"
|-
| 1995. || Разум и осећајност || -{Sense and Sensibility}- || Елинор Дашвуд||такође сценаристкиња
|-
| 1997. || Зимски посетилац || -{The Winter Guest}- ||Франсес || 
|-
| 1998. || Председничке боје || -{Primary Colors}- ||Сузан Стантон|| 
|-
| 1998. || Јудин пољубац || -{Judas Kiss}- ||Сејди Хокинс || 
|-
| 2000. || Можда беба || -{Maybe Baby}- ||Друсила || 
|-
| 2002. || Планета са благом || -{Treasure Planet}-	||капетанка Амелија || глас
|-
| 2003. || Замишљајући Аргентину || -{Imagining Argentina}- ||Сесилија || 
|-
| 2003. || У ствари љубав || -{Love Actually}-	||Карен || 
|-
| 2004. || Хари Потер и затвореник из Азкабана || -{Harry Potter and the Prisoner of Azkaban}- || Сибил Трилејни || 
|-
| 2005. || Дадиља Макфи || -{Nanny McPhee}- || Дадиља Макфи|| такође сценаристкиња
|-
| 2006. || Више од маште || -{Stranger than Fiction}- || Карен Ајфел||
|-
| 2007. || Хари Потер и Ред Феникса || -{Harry Potter and the Order of the Phoenix}- || Сибил Трилејни || 
|-
| 2007. || Ја сам легенда || -{I Am Legend}- ||др Алис Крипин ||непотписана 
|-
| 2008. || Повратак у Брајдсхед || -{Brideshead Revisited}- ||Лејди Марчмејн|| 
|-
| 2008. || Последња прилика за Харвија || -{Last Chance Harvey}- ||Кејт Вокер || 
|-
| 2009. || Образовање || -{An Education}- ||гђица Волтерс|| 
|-
| 2009. || Рок барка || -{The Boat That Rocked}- ||Шарлот|| 
|-
| 2010. || Дадиља Макфи и велики прасак || -{Nanny McPhee and the Big Bang}- ||Дадиља Макфи|| такође сценаристкиња
|-
| 2011. || Хари Потер и реликвије Смрти: Други део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2}- || Сибил Трилејни || 
|-
| 2012. || Људи у црном 3 || -{Men in Black 3}- ||агент О|| 
|-
| 2012. || Храбра Мерида || -{Brave}- ||краљица Елинор||глас 
|-
| 2013. || Предивна створења || -{Beautiful Creatures}- ||гђа Линкон/Сарафина|| 
|-
| 2013. || Спасавање господина Банкса || -{Saving Mr. Banks}- ||П.Л. Траверс|| 
|-
| 2013. || Удар љубави || -{The Love Punch}- ||Кејт Џоунс|| 
|-
| 2014. || Ефи Греј || -{Effie Gray}- ||лејди Истлејк||такође сценаристкиња 
|-
| 2014. || Мушкарци, жене и деца || -{Men, Women & Children}- ||нараторка || 
|-
| 2015. || Шетња кроз шуму || -{A Walk in the Woods}- || || 
|-
| 2015. || Сагорео || -{Burnt}- ||др Росхилд || пост-продукција
|-
| 2015. || Легенда о Барнију Томпсону || -{The Legend of Barney Thomson}- ||Кермолина || 
|-
| 2016. || Сами у Берлину || -{Alone in Berlin}- ||Ана Квангел ||пост-продукција
|-
| 2017. || Лепотица и Звер || -{Beauty and the Beast}- ||гђица Потс || 
|-
| 2018.|| Џони Инглиш: Поново у акцији ||-{Johnny English Strikes Again}-||Премијерка||
|-
| 2019.|| Људи у црном: Глобална претња ||-{Men in Black: International}-||агент О||
|- 
| 2021.|| Злица ||-{Cruella}-||бароница Вон Хелман||
|- 
| 2022.|| Шта љубав има с тим? || -{What's Love Got to Do with It?}- || Кет ||
|-
|- style="background:lavender; text-align:center;"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
|1983–1984|| Алфреско||-{ Alfresco}-||разне улоге||ТВ серија
|-
|1987.|| Тути фрути||-{ Tutti Frutti}-||Сузи Кетлс||ТВ серија
|-
|1987.|| Богатства рата||-{Fortunes of War}-||Харијет Прингл||ТВ серија
|-
|1988.|| Томпсон||-{Thompson}-||разне улоге||ТВ серија
|-
|1989.|| Окрени се у гневу||-{Look Back in Anger}-||Алисон Портер||ТВ филм
|-
|1994.|| Плави дечак||-{ The Blue Boy}-||Мари Бонар||3 епизоде
|-
|2001.|| Разум||-{Wit}-||Вивијан Беринг||ТВ филм
|-
|2003.|| Анђели у Америци||-{Angels in America}-||сестра Емили/бескућница/Амерички анђео||мини-серија
|-
|2010.|| Песма за ручак||-{The Song of Lunch}-||Она||ТВ филм
|-
|2010.|| Шетња пса||-{Walking the Dogs}-||Елизабета II||ТВ филм
|- style="background:lavender; text-align:center;"
|colspan=5| Улоге у позоришту
|-
|1984/85|| Ја и моја девојка||-{ Me and My Girl}-||Сали||Позориште "Хејмаркет" и Позориште "Аделфи"
|-
|1989.|| Окрени се у гневу||-{ Look Back in Anger}-||Алисон||Позориште "Лирик", Лондон
|-
|1983.|| Краљ Лир||-{ King Lear}-||луда||Позориште "Доминион" и америчка турнеја
|-
|1990.|| Сан летње ноћи||-{ A Midsummer Night's Dream}-||Хелена||Међународна турнеја
|-
|2014.|| Свини Тод: Паклени берберин из улице Флит||-{ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street}-||гђа Лавет||Ејвери Фишер Хол у Линколн центру, Њујорк
|-
|2015.|| Свини Тод: Паклени берберин из улице Флит||-{ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street}-||гђа Лавет||Лондонски колосеум, Енглеска национална опера
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Ема Томпсон на сајту -{Hamilton Hodell}- 

Рођени 1959.
Енглеске глумице
Енглески књижевници
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Енглески атеисти
Феминисткиње
Глумци у филмском серијалу Хари Потер
Енглески гласовни глумци
Биографије живих особа
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у главној улози
Добитници награде Оскар за најбољи адаптирани сценарио